Tabalong ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2021 leben hier circa 250.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Tabalong ist Tanjung. Den Namen hat der Regierungsbezirk vom gleichnamigen Fluss.

Geographie 
Tabalong liegt im Norden von Kalimantan Selatan und ragt als Zipfel in die Provinzen Kalimantan Timur im Osten und Kalimantan Tengah im Westen. Es grenzt im Süden an die Regierungsbezirke Hulu Sungai Utara und Balangan der gleichen Provinz. Administrativ unterteilt sich Tabalong in 12 Distrikte (Kecamatan) mit 131 Dörfern,  davon 121 Desa und 10 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Tabalong 249.900 Menschen, 126.128 Männer und 123.772 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 66 Personen pro Quadratkilometer. 95,9 Prozent der Einwohner sind Muslime, 3,6 Prozent Christen (Protestanten und Katholiken) und 0,5 Prozent Hindus.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)